Nikolaevskij  indica
 Palazzo Nikolaevskij, palazzo di San Pietroburgo
Juryj Nikolaevskij, scacchista  ucraino 
 Valerij Michajlovič Nikolaevskij
 Nikolaevskij, nome di numerosi villaggi rurali
 Nikolaevskij rajon, toponimo di rajon in Russia ed in Ucraina